Ez a szócikk tartalmazza a 2011-es wimbledoni teniszbajnokság férfi egyes mérkőzéseit.

A címvédő az első kiemelt Rafael Nadal volt, aki ezúttal is a döntőbe jutott. A második kiemelt Novak Đoković azonban a fináléban 6–4, 6–1, 1–6, 6–3-ra legyőzte őt, megszerezve ezzel első wimbledoni bajnoki címét.

A selejtezőnek két magyar résztvevője is volt, de nem sikerült feljutniuk a főtáblára, mivel Kellner Ádám az első, míg az előző évben a juniorok egyéni versenyét megnyerő Fucsovics Márton a második körben kiesett.

Kiemeltek
 

 Rafael Nadal (Döntő)
 Novak Đoković (Győztes)
 Roger Federer (Negyeddöntő)
 Andy Murray (Elődöntő)
 Robin Söderling (Harmadik kör)
 Tomáš Berdych (Negyedik kör)
 David Ferrer (Negyedik kör)
 Andy Roddick (Harmadik kör)
 Gaël Monfils (Harmadik kör)
 Mardy Fish (Negyeddöntő)
 Jürgen Melzer (Harmadik kör)
 Jo-Wilfried Tsonga (Elődöntő)
 Viktor Troicki (Második kör)
 Stanislas Wawrinka (Második kör)
 Gilles Simon (Harmadik kör)
 Nicolás Almagro (Harmadik kör)

 Richard Gasquet (Negyedik kör)
 Mihail Juzsnij (Negyedik kör)
 Michaël Llodra (Negyedik kör)
 Florian Mayer (Második kör)
 Fernando Verdasco (Második kör)
 Olekszandr Dolhopolov (Első kör)
 Janko Tipsarević (Első kör)
 Juan Martín del Potro (Negyedik kör)
 Juan Ignacio Chela (Második kör)
 Guillermo García López (Második kör)
 Marin Čilić (Első kör)
 David Nalbandian (Harmadik kör)
 Nyikolaj Davigyenko (Első kör)
 Thomaz Bellucci (Első kör)
 Miloš Raonić (Második kör)
 Márkosz Pagdatísz (Harmadik kör)

Főtábla

Rövidítések
 Q = kvalifikációból felkerült
 WC = szabadkártyás
 R = feladta
 w/o = az ellenfél visszalépett
 LL = szerencsés vesztes
 PR = védett ranglista

Döntők

Felső ág

Első szakasz

Második szakasz

Harmadik szakasz

Negyedik szakasz

Alsó ág

Ötödik szakasz

Hatodik szakasz

Hetedik szakasz

Nyolcadik szakasz

Jegyzetek

További információk 
Főtábla eredményei
Selejtező eredményei

F1